Olof Lind kan avse:

 Olof Lind (präst)
 Olof Lind (politiker)